Leysen ist der Familienname folgender Personen:

 André Leysen (1927–2015), belgischer Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Frie Leysen (1950–2020), belgische Kuratorin und Direktorin von Theaterfestivals
 Johan Leysen (* 1950), flämischer Bühnen- und Filmschauspieler
 Luc Leysen (1945–2020), belgischer Fernsehjournalist